Нингуно, Коралес има више значења:

 Нингуно, Коралес (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Коралес (Лопез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Нингуно, Коралес (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику